Adam Tomei, Amerikaans acteur van Italiaanse afkomst
 Concetta Tomei, Amerikaans actrice
 Francesco Tomei, Italiaans wielrenner
 Jacobus Tomei, officier, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Marisa Tomei, Amerikaans actrice van Italiaanse afkomst
 Karel Tomeï, Nederlands fotograaf gespecialiseerd in luchtfotografie